Walthall ist der Familienname folgender Personen:

 Edward C. Walthall (1831–1898), US-amerikanischer Politiker
 Henry B. Walthall (1878–1936), US-amerikanischer Schauspieler
 Romy Walthall (1963–2021), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Walthall County, County in Mississippi, Vereinigte Staaten